Поликрат:

 Поликрат (ум. 522 до н. э.) — тиран греческого островного города Самос.
 Поликрат — мужское греческое имя, в переводе с древнегреческого языка — «могущественный».
 Поликрат Эфесский (ранее 131—196) — митрополит в городе Эфесе.